Хазанов — єврейське прізвище, що походить від єврейського слова «хазан» (), людину, яка веде молитву в синагозі від імені присутніх.

Відомі носії:
 Борис Хазанов (справжнє ім'я Геннадій Мойсейович Файбусович) (*1928) — російський письменник, політемігрант.
 Хазанов Геннадій Вікторович (* 1945) — російський актор.
 Хазанов Онисим Тимофійович (1903—1993) — радянський вчений, медик.
 Хазанов Юхим Аркадійович (* 1965) — російський фізик.

Див. також 
 Хазановський Ізраїль
 Хазан

Єврейські прізвища